Ambrogio Valadè – calciatore italiano
 Aymeline Valade – supermodella francese